Johann Wehrli ist der Name folgender Personen:

* Johann Jacob Wehrli (1790–1855), Schweizer Pädagoge
 Johann Ulrich Wehrli (1794–1839), Schweizer Komponist

Siehe auch:
 Hans Wehrli